El término McCulloch puede referirse a:

 El apellido de origen irlandés McCulloch
 McCulloch, marca comercial de maquinaria de forestal y jardinería perteneciente al grupo Husqvarna.
 Ian McCulloch, cantante inglés.